Gansauge ist der Familienname folgender Personen:

 Frieda Gansauge (1887–1958), deutsche Antifaschistin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Helmut Gansauge (1909–1934), deutscher Antifaschist und Widerstandskämpfer
 Hermann von Gansauge (1798–1871), preußischer Generalleutnant
 Otto von Gansauge (1804–1882), preußischer Generalmajor
 Thomas Gansauge (* 1970), deutscher Fußballspieler